Le mufle est la partie qui termine le museau de certains mammifères, et particulièrement des ruminants. 
Il est constitué de la lèvre supérieure et des naseaux. 

Les ruminants possédant un mufle sont : le bœuf, l'antilope, le cerf, le daim, le chevreuil… 

Les ruminants n'en possédant pas : le renne, la chèvre, la girafe… 

Anatomie des mammifères